Sainte-Honorine kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sainte-Honorine-de-Ducy, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Sainte-Honorine-du-Fay, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Sainte-Honorine-la-Chardonne, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Sainte-Honorine-la-Guillaume, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Sainte-Honorine-des-Pertes, före detta kommun, departementet Calvados i regionen Normandie,